Charles Van Belle, homme politique belge
 François Van Belle, homme politique belge
 Gustave Van Belle, cycliste belge
 
 Jean-Louis Van Belle, historien belge
 Jean-Louis Van Belle, réalisateur français

Autres 
 (25155) van Belle, astéroïde